Красуня і чудовисько — загальноєвропейська казка Середньовіччя.

Кінематограф 
 Красуня і чудовисько (фільм, 1946) — французький художній фільм режисера Жана Кокто ().
 Красуня і чудовисько (фільм, 1962) — американський фільм 1962 року ().
 Красуня і чудовисько (фільм, 1976) — американський телесеріал ().
 Красуня і чудовисько (фільм, 1983) — данський фільм ().
 Красуня і чудовисько (фільм, 1987) — американський мюзикл 1987 року ().
 Красуня і чудовисько (фільм, 1991) — анімаційний фільм студії Walt Disney Pictures.
 Красуня і чудовисько (мюзикл) — Бродвейський мюзикл на основі фільму.
 Красуня і чудовисько: Чарівне Різдво — музичний фільм 1997 року, продовження фільму 1991 року ().
 Красуня і чудовисько (фільм, 2014) — французький фільм, сучасна адаптація казкового сюжету (реж. Крістоф Ган) ()
 Красуня і чудовисько (фільм, 2017) —  американський музичний фільм-фентезі, знятий Біллом Кондоном.  (англ. Beauty and the Beast)